Speedcubing-Weltmeisterschaften steht für:
 Speedcubing-Weltmeisterschaft 1982
 Speedcubing-Weltmeisterschaften 2003
 Speedcubing-Weltmeisterschaften 2005
 Speedcubing-Weltmeisterschaften 2007
 Speedcubing-Weltmeisterschaften 2009
 Speedcubing-Weltmeisterschaften 2011
 Speedcubing-Weltmeisterschaften 2013
 Speedcubing-Weltmeisterschaften 2015
 Speedcubing-Weltmeisterschaften 2017
 Speedcubing-Weltmeisterschaften 2019